Ленья́но (, ) — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 60 339 человек, плотность населения составляет 3412,84 чел./км². Занимает площадь 17,68 км². Почтовый индекс — 20025. Телефонный код — 0331.

Покровителем коммуны почитается святой Магн Миланский. Праздник ежегодно празднуется 5 ноября.

В 1176 году при Леньяно произошла битва между союзом ломбардских городов и королём Германии Фридрихом I Барбароссой, претендовавшим на власть в городах Северной и Средней Италии. Фридрих потерпел поражение, ему пришлось заключить мирный договор с Ломбардской лигой и отказаться от своих политических намерений. В честь этой битвы город упоминается в гимне Италии.

В городе был основан итальянский дом моды Dolce & Gabbana, здесь расположены его офисы.

Города-побратимы 
  Априка, Италия (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта

Города Италии